Centro Educativo Liceo Federico García Godoy (Rancho Viejo, La Vega)

Historia del Centro 

El Liceo Federico García Godoy está ubicado en la comunidad de Rancho Viejo, específicamente en la calle principal de la misma y en el centro de la comunidad, lo que permite el fácil acceso de maestro y estudiantes al plantel. Fue oficialmente reconocido como Centro de Educación Media el 5 de Noviembre del año 1983.

A pesar de que el proceso de docencia se inició en el año 1979 con una matrícula de 9 estudiantes, los cuales debían recibir las pruebas finales en el Liceo Don Pepe Álvarez, al cual estaba adscrito. Dentro de los fundadores del plantel cabe destacar la participación de: Antonio Basilio, Dinorah Cruz y Humberto Fidel Rosario. Sus primeros maestros: Luis del Villar, Domingo Barraras, Fidel del Rosario y Elidelso Pérez. En la actualidad cuenta con una matrícula de 358 estudiantes y un equipo docente de 16 maestro.

Visión 

Contribuir en la formación de sujetos capaces de insertarse a una sociedad cada día más crítica, participativa y competitiva, propiciando un pensamiento divergente, con una proyección de liderazgo, capaz de generar las transformaciones requeridas para una vida en democracia y cultura de paz.

Misión 

Ofrecer una educación integral, impulsando un desarrollo sostenible, fundamentada en los valores éticos, morales y espirituales, en la que los egresados sean artífices como ente activo de cambio, uniendo el saber científico-tecnológico con la fe.

Valores 

Este centro es creado tomando en cuenta los principios que apuntan a formar sujetos que respondan a las exigencias de la sociedad, participando efectivamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, inculcando valores a través de la construcción de los conocimientos por sí mismos.

Que los educandos adquieran aprendizajes pertinentes, que les permitan así estimular las transformaciones humanas- espirituales, científicas- tecnológicas, socioeconómicas y medioambientales que requiere el entorno en el cual están inmersos.

1.     Confianza en sí mismo

2.     Fe Cristiana – verdad

3.     Solidaridad 

4.     Sensibilidad medioambiental 

5.     Respeto a la diversidad

6.     Respeto a los símbolos patrios

7.     Empatía

8.     Sana convivencia

9.     Ser agente de paz y conciliación 

10. Compenetrarse de manera armónica en el seno familiar

11. Involucrarse en las problemáticas de la comunidad

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial